Weihe bezeichnet:

 Weihe (Religion), eine feierliche Zeremonie
 Weihesakrament, ein Sakrament der Ordination (sacramentum ordinis)
 Weihen (Gattung), einen Greifvogel aus der Gattung Circus
 Weihen (Unterfamilie), einen Greifvogel aus der Unterfamilie Circinae
 abweichend von der heutigen biologischen Systematik auch einen Greifvogel aus der Unterfamilie der Milane (Milvus), insbesondere die Gabelweihe
 Weihe (Werra), einen Zufluss der Werra in Deutschland
 Wei-Fluss, einen Fluss in China
 Focke-Wulf Fw 58, ein deutsches Schulflugzeug im Zweiten Weltkrieg
 DFS Weihe, ein deutsches Segelflugzeug ab 1938
 Weihe (Shangzhi), eine Großgemeinde der chinesischen Stadt Shangzhi
 Weihe (Wüstung) in Sachsen-Anhalt
 Weihe, einen Ortsteil von Hanstedt (Nordheide)

Weihe ist der Familienname folgender Personen:
 August Weihe (1840–1896), deutscher Arzt
 Carl Ernst August Weihe (1779–1834), deutscher Arzt und Botaniker
 Christoph Weihe (* 1954), deutscher Bildhauer
 Cornelia Weihe (* 1959), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Friedrich August Weihe (1721–1771), deutscher evangelischer Pfarrer  
 Günter Weihe, (* 1941), deutscher Radsportler
 Justus Weihe (1891–1980), Landrat des Landkreises Siegen
 Karl Weihe (1795–1859), deutscher evangelischer Pfarrer  
 Karsten Weihe (* 1967), deutscher Mathematiker und Informatiker
 Michael Weihe (1961–2012), deutscher Bildhauer
 Peter Weihe (* 1955), deutscher Musikproduzent
 Tobias Weihe (* 1990), deutscher Schauspieler
 Wilfried Weihe (* 1944), deutscher Radsportler
 Wolf Weihe (1923–2016), Biometeorologe

Siehe auch:
 Weihen
 Weyhe